De Zeven Provinciën - nazwa kilku okrętów holenderskiej marynarki wojennej, pochodząca od siedmiu prowincji holenderskich, które utworzyły w 1581 roku Republikę Zjednoczonych Prowincji:

 „De Zeven Provinciën” – okręt liniowy Admiralicji Mass z lat 60. XVII wieku
 „De Zeven Provinciën” – pancernik obrony wybrzeża z początku XX wieku
 „De Zeven Provinciën” (C802) – krążownik lekki typu De Zeven Provinciën, ex-„Eendracht”, w służbie w latach 1953-1975, sprzedany Peru, gdzie służył jako BAP „Aguirre” w latach 1976–1999
 „De Zeven Provinciën” (F802) – fregata rakietowa typu De Zeven Provinciën z przełomu XX i XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy holenderskich okrętów